Скантеја има више значења:

 Скантеја (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Скантеја (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Скантеја (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Скантеја (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Скантеја (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији